Mistaken Identity, album de la chanteuse américaine Kim Carnes sorti en 1981 ;
 Mistaken Identity, album de la chanteuse australienne Delta Goodrem sorti en 2004.